Хоссбах (нем. Hoßbach) — немецкая фамилия.

 Хоссбах, Вильгельм (1784—1846) — немецкий протестантский богослов.
  (1834—1894) — теолог и проповедник; сын Вильгельма Хоссбаха.
 Хоссбах, Фридрих (1894—1980) — немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, адъютант Гитлера.

См. также 
 Протокол Хоссбаха

Примечания